Regitz ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Regitz (* 1958), deutsche Politikerin (CSU)
 Christine Regitz (* 1966), deutsche IT-Spezialistin und Softwareentwicklerin
 Friedrich Regitz (1925–1971), deutscher Politiker und Journalist
 Gerd Regitz (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Kay Regitz, deutscher Musiker der Band Greed
 Manfred Regitz (1935–2021), deutscher Chemiker
 Ralf Regitz (1964–2011), deutscher Veranstalter und Techno-Aktivist
 Vera Regitz-Zagrosek (* 1953), deutsche Medizinerin